Eidmannella är ett släkte av spindlar. Eidmannella ingår i familjen grottspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grottspindlar
Eidmannella